Delling steht für:

 eine mythologische Gestalt, siehe Delling (Mythologie)
 eine zu Kürten gehörende Ortschaft im Rheinisch-Bergischen Kreis, siehe Delling (Kürten)
 ein der Stadt München gehörendes Landgut im Landkreis Starnberg, siehe Delling (Seefeld)
 Delling Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Delling ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Delling (1922–2012), deutscher Schauspieler und Intendant
 Gerhard Delling (* 1959), deutscher Journalist
 Gerhard Delling (Theologe) (1905–1986), deutscher Theologe
 Günter Delling (1941–2016), deutscher Pathologe in Hamburg-Eppendorf
 Manfred Delling (1927–2018), deutscher Journalist
 Michel Delling (* um 1983), deutscher Zoologe und Zoodirektor
 Otto Delling (1884–1968), deutscher Maler